Серена Вилијамс је пети пут освојила турнир. У финалу је победила Агњешку Радвањску резултатом 6:1, 5:7, 6:2.

Носиоци 
{{columns-list|2|
  Марија Шарапова (четврто коло)
  Викторија Азаренка (полуфинале)
  Агњешка Радвањска (финале)
  Петра Квитова (четвртфинале)
  Саманта Стосур ''(друго коло)
  Серена Вилијамс (победник)
  Каролина Возњацки (прво коло)
  Анџелик Кербер (полуфинале)
  Марион Бартоли (друго коло)
  Сара Ерани (треће коло)
  Ли На (друго коло)
  Вера Звонарјова (треће коло)
  Доминика Цибулкова (прво коло)
  Ана Ивановић (четврто коло)
  Забине Лизики (четвртфинале)
  Флавија Пенета (прво коло)
  Марија Кириленко (четвртфинале)
  Јелена Јанковић (прво коло)
  Луција Шафаржова (прво коло)
  Нађа Петрова (треће коло)
  Роберта Винчи  (четврто коло)
  Јулија Гергес (треће коло)
  Петра Цетковска (друго коло)
  Франческа Скјавоне (четврто коло)
  Џенг Ђе (треће коло)
  Анабел Медина Гаригес (друго коло)
  Данијела Хантухова (прво коло)
  Кристина Макхејл (треће коло)
  Моника Никулеску (прво коло)
  Пенг Шуај (четврто коло)
  Анастасија Пављученкова (друго коло)
  Светлана Кузњецова (прво коло)
}}

 Жреб 

 Завршница 
{{Тенис-8 играча и 3 сета
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале
| team-width=175
| RD1-seed1=15
| RD1-team1= Забине Лизики
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=79
| RD1-score1-3=5
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Анџелик Кербер
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=67
| RD1-score2-3=7

| RD1-seed3=3
| RD1-team3=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ј. Викмајер
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= С. Кузњецова
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=21
| RD1-team09= Р. Винчи
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Е. Барти
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Ераковић
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М. Лучић
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А. Панова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К. Делаква
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= М. Бартоли
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Т. Пашек
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А. Корне
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Ј. Викмајер
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=8

| RD2-seed05=21
| RD2-team05= Р. Винчи
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М. Ераковић
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= М. Лучић
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= М. Бартоли
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Т. Пашек
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=64
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=21
| RD3-team03= Р. Винчи
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= М. Лучић
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=63
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=14
| RD4-team01= А. Ивановић
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Вимблдон 2012.
Вимблдон — жене појединачно